Александр Фисун:
 Фисун, Александр Петрович (1937—2003) — советский государственный деятель.
 Фисун, Александр Яковлевич (род. 1957) — российский специалист в области организации военной медицины, учёный.